Појам Ардро може се односити на:
 Ардро под Великим Трном, насељено место у општини Кршко, Република Словенија
 Ардро при Раки, насељено место у општини Кршко, Република Словенија